Palazzo Rosso ist der Name folgender Paläste:

Palazzo Rosso (Genua) in Genua
Palazzo Rosso in Pisa, siehe Palazzo Agostini